Myurium är ett släkte av bladmossor. Myurium ingår i familjen Myuriaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Myurium